Оле́г Моисе́ев:
 Моисеев, Олег Владимирович (1922—2005) — гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Моисеев, Олег Леонидович (1925—2002) — советский шахматист, шахматный теоретик и тренер.